Супса — річка у західній Грузії, впадає у Чорне море.
 Супса — село в Ланчхутському муніципалітеті краю Гурія.
 Нафтопровід Баку — Супса